Bahía Brown puede referirse a:

A la bahía Almirante Brown, también llamada bahía Brown ubicada en la ribera septentrional del canal Beagle, en la margen sur del sector argentino de la isla Grande de Tierra del Fuego.
A la bahía Brown que se encuentra en el canal Bárbara que corre en la región austral de Chile.